A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1932-33-ban 12 csapat küzdött a bajnoki címért. A Hungária vezette az őszi tabellát, a két rivális Újpest és Ferencváros több vereséget begyűjtött, tavasszal a lilák legyőzték mindkét nagy vetélytársat, egy-egy pont különbséggel osztoztak az első három helyen. Rövid ideig játszott a külföldről hazatért 40 éves Schaffer Alfréd a Hungáriában.

A Soroksár FC kiesett, helyére a Phőbus FC került. A Vasas osztályozót játszott a Somoggyal de nem sikerült feljutnia.

A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte meg ötödször a bajnok Újpest 11-1-es legyőzésével.

A végeredmény

Kereszttáblázat

A bajnok Újpest FC játékosai
Aknai János (12) – Kővágó Károly (17), Dudás Gyula (11) – Szalay Antal (21), Szűcs György (12), Kiss Gábor (15) – Sas József (7), Avar István (21), Jávor Pál (21), Sáros Miklós (20), P. Szabó Gábor (18).
Játszott még: Borsányi Ferenc (11), Futó Gyula (10), Kovács János (7), Farkas Mihály (6), Hóri György (5), Huba Rezső (5), Sternberg László (5), Víg II János (5), Déri Károly (4), Pusztai Ferenc (4), Kis Károly (3), Ligeti Jenő (1), Víg VI Simon (1).
Edző: Tóth Potya István

Díjak

Góllövőlista

Források 
A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
Mező Ferenc: Futball adattár 
http://www.nemzetisport.hu
Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok